Крайва () — комуна в Румунії, у повіті Арад.
 Крайва () — село в Румунії, у повіті Арад. Адміністративний центр комуни Крайва.
 Крайва () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Крікеу.